Falmouth (Cornualla), localitat britànica de Cornualla
 Falmouth (Kentucky), localitat estatunidenca de Kentucky
 Falmouth (Maine), localitat estatunidenca de Maine
 Falmouth (Massachusetts), localitat estatunidenca de Massachusetts
 Falmouth (Virgínia), localitat estatunidenca de Virgínia